Армения () — город, расположенный в Колумбии. Столица департамента Киндио. 25 января 1999 года значительная часть города была разрушена землетрясением магнитудой 6,2. Погибло 1230 человек, около 200 000 осталось без крова.

История 
Город был основан 14 октября 1889 г. Хесусом Марией Окампо, также известным как «Тигреро» за свою страсть к охоте на ягуаров, называемых местными тиграми. Статус города поселение получило девять лет спустя после своего основания. Число жителей быстро увеличивалось, и власти 14 октября 1889 года признали Армению настоящим городом. Первоначально новый город был назван Ви́лья-Ольги́н ( — в честь действующего тогда президента, Карлоса Ольги́на Мальярино), но затем 30 ноября 1889 г. путем голосования город был переименован в Армению. В связи с этим мнение о том, что название города было изменено в память о жертвах трагических событий, происходивших в Османской Турции в 1894—1897 г.г. и позже в 1915—1923 г.г. является несостоятельным, хотя некоторые источники и пытаются с этим спорить.

Как и у других колумбийских городов, которые по традиции имеют двойное название, есть второе имя и у Армении — «город чудес» (ciudad de los milagros), которое он получил за необыкновенное, стремительное развитие, чему немало поспособствовали его жители. Начало мирового кофейного бума стало настоящим экономическим чудом для Колумбии, и особенно для районов, где выращивается кофе. В Армении практически отсутствуют какие-либо признаки бедности. Хотя местные жители не любят и излишней помпезности. На сегодня Армения — самая молодая из всех столиц колумбийских департаментов, центр самого экономически благополучного региона страны. Круглогодичный умеренный мягкий тёплый климат создаёт идеальные условия для выращивания в этом регионе элитных сортов кофе.

Образование 
В Армении находится Университет Киндио.

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Город Армения в Колумбии — страница на русском 
 Сайт мэрии города 

Города Колумбии
Административные центры департаментов Колумбии